Nikolaï Alexandrovitch Zoubov (1763-1805), aristocrate et général de l'Empire russe
 Nikolaï Nikolaïevitch Zoubov (1885-1960), officier de marine, ingénieur, géographe, océanographe et explorateur polaire russe